Arlanzón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arlanzón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Arlanzón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar